Arosa (Guimarães), een plaats in de Portugese gemeente Guimarães
 Arosa (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Graubünden
 de Castiliaanse naam van Arousa, een gebied in Galicië (Spanje), waarnaar genoemd zijn:
 Ría de Arousa (Ría de Arosa)
 A Illa de Arousa (La isla de Arosa)
 Vilagarcía de Arousa (Villagarcía de Arosa)
 Vilanova de Arousa (Villanueva de Arosa)